Штатслига A 1957/1958 () — 47-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 24 августа 1957 года и закончился 11 мая 1958 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1957/1958 на rsssf.com 
 Сезон 1957/1958 на сайте austriasoccer.at 

1957/1958
Спорт в Австрии в 1957 году
Спорт в Австрии в 1958 году
Австрия
Австрия